La 3. Liga 2011-2012 è stata la quarta edizione della 3. Liga, la terza serie del campionato tedesco di calcio; è terminata con la promozione in 2. Bundesliga del , che ha vinto il campionato, e dell'Aalen; è inoltre stato promosso lo Jahn Regensburg, che ha vinto il play-off contro il Karlsruhe, terzultima in 2. Bundesliga.

Capocannoniere del torneo è stato Marcel Reichwein del Rot-Weiß Erfurt con 17 gol.

Squadre partecipanti

Classifica

Play-off promozione

Verdetti
  ,  e  promossi in 2. Fußball-Bundesliga 2012-2013.
  ,  e  retrocesse in Fußball-Regionalliga

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 2011-2012
 2. Fußball-Bundesliga 2011-2012
 DFB-Pokal 2011-2012

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
2011